Hans Stürm ist der Name folgender Personen:
* Hans Stürm (Falschschreibung; 1874–1933), deutscher Schauspieler und Drehbuchautor, siehe Hans Sturm (Schauspieler)
 Hans Stürm (Kameramann) (1942–2002), Schweizer Kameramann und Filmproduzent

Siehe auch:
 Hans Sturm